Óstia
Diocese de Óstia

Ver também
Hóstia

Desambiguações de topônimos